

Transports 
« Highway » indique une route publique en anglais, souvent une route principale ou une autoroute.

Œuvres 

Highway, un film américain de James Cox sorti en 2002 ;
Highway, un film indien d'Imtiaz Ali sorti en 2014 ;
Highway, le quatrième album du groupe Free paru en 1970 ;
 Highway, morceau instrumental d'Ólafur Arnalds pour la BO du film Gimme Shelter de 2013.

Groupes 
Highway, groupe monténégrin formé en 2015.
, groupe néerlandais ayant sorti 8 albums entre 1981 et 1995.
HighWay, groupe Français de Hard-Rock.

Personnalités 

 Tomson Highway, un dramaturge canadien.
Patronyme anglais